50th Birthday Celebration Volume Eleven est un album triple enregistré en public au club Tonic de New York par le Bar Kokhba Sextet, sorti en 2005 sur le label Tzadik. Les compositions sont de John Zorn, et c'est lui qui dirige le groupe sur la scène. Cet album fait partie de la série 50th Birthday Celebration enregistrée au Tonic en  à l'occasion des 50 ans de John Zorn.

Titres

Personnel 
 Cyro Baptista - percussion
 Joey Baron - batterie
 Greg Cohen - basse
 Mark Feldman - violon
 Erik Friedlander - violoncelle
 Marc Ribot - guitare

Notes et références 

 Catalogue Tzadik 

Album live sorti en 2005
Album publié par Tzadik Records
Album de John Zorn
Album de Masada